Winter Park puede hacer referencia a:
 Winter Park (Florida)
 Winter Park (Colorado)